Alldays peut faire référence à :
 Alldays, une ville de la province du Limpopo en Afrique du Sud ;
 Alldays, une ancienne chaine d'épiceries de quartier au Royaume-Uni, maintenant sous la direction de la Coop ;
 Always Alldays, une marque de protège-slips produit par Procter & Gamble ;
 Alldays, une automobile britannique datant de l'année 1898.

Voir aussi
 Allday